Świerznica – rzeka, dopływ Mogilicy w woj. zachodniopomorskim

2 miejscowości w Polsce: 
 Świerznica – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Świerznica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino